Navnet Nidelven eller Nidelva kan henvise til to forskellig elve i Norge:
 Nidelven (Trøndelag) er den nederste del af Nea-Nidelvvassdraget i Sør-Trøndelag fylke
 Nidelven er hovedelven i Arendalsvassdraget i Aust-Agder fylke.